Avdić (en serbe : Авдић) est un nom de famille slave du sud (porté surtout en Bosnie) notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Alen Avdić (né en 1977), footballeur bosnien ;
 Denni Avdić (né en 1988), footballeur suédois ;
  (né en 1995), biathlète serbe ;
  (né en 1991), footballeur allemand ;
  (né en 1998), footballeur serbe ;
  (né en 1993), footballeur bosnien ;
  (né en 1980), footballeur bosnien ;
 Samir Avdić (né en 1967), joueur de basket-ball bosnien.

Notes et références 

Homonymie de patronyme bosniaque